Rakowicz:
 Jan Rakowicz
 Mateusz Rakowicz